Efa eller EFA kan betyda följande:

Efa – ett annat namn på Sandrasselhuggorm
EFA – förkortning för Europeiska fria alliansen
Efa (mått) – ett rymdmått